Франциско Хав'єр Санчес Парра (;  , Пальма, Мальорка) — іспанський борець вільного стилю, бронзовий призер чемпіонату Європи, учасник двох Олімпійських ігор.

Біографія  
 
Боротьбою почав займатися з 1993 року. Виступав за клуб Club Sportivo Escola Superior, Мальорка.

Виступи на Олімпіадах

Виступи на Чемпіонатах світу

Виступи на Чемпіонатах Європи

Виступи на інших змаганнях

Посилання  
 
  
 Олімпійський профіль на sport.references.com 
 Профіль на сайті літніх Олімпійських ігор 2008
 
 
 
 

 
 
Уродженці Пальми
Іспанські борці вільного стилю 
Борці вільного стилю на літніх Олімпійських іграх 1992 
Борці вільного стилю на літніх Олімпійських іграх 2008